Lowville puede referirse a:
Municipio de Lowville, Minnesota
Lowville (pueblo de Nueva York)
Lowville (villa de Nueva York)
Lowville (Wisconsin)